Vultee steht für:

 Vultee Aircraft, amerikanischer Flugzeughersteller

Vultée steht für:
 ein altes Adelsgeschlechts, siehe Vultejus (Adelsgeschlecht)